peut désigner :
 Jean Borella (1930), philosophe français ;
 François Borella (1932-2017), homme politique et juriste français ;
 Dominique Borella (1937-1975), militaire français ;
 Andrea Borella (1961), escrimeur italien ;
 Francesca Bortolozzi-Borella (1968), fleurettiste italienne.